Pessoas
Agustín Barrios
Arturo Barrios
Eduardo Barrios
Jorge Barrios
Justo Rufino Barrios Auyón
Lucas Barrios

Localidades

Barrios Unidos

Ciudad Barrios
Desambiguação
Desambiguações de topônimos